Regehr kan syfta på:

 Duncan Regehr
 Richie Regehr
 Robyn Regehr